Państwo Qin – położone na północnym zachodzie Chin państwo, które u schyłku III w. p.n.e. podbiło cały kraj tworząc Cesarstwo chińskie. Król państwa Qin proklamował się założycielem pierwszej cesarskiej dynastii o tej samej nazwie.
 Dynastia Qin – pierwsza cesarska dynastia w Chinach, założona w 221 r. p.n.e. przez Qin Shi Huangdi, poprzedzająca dynastię Han.
 qin – inna nazwa chińskiego instrumentu guqin, tzw. cytry chińskiej.
 Qin – inna nazwa gwiazdy Delta Serpentis.
 Daqin ("Wielkie Qin") – starochińska nazwa Persji lub Imperium Rzymskiego.